Trolle-Ljungby kan syfta på:

 Trolle-Ljungby slott
 Trolle-Ljungby socken
 Trolle-Ljungby landskommun
 Trolle-Ljungby församling
 Trolle-Ljungby kyrka
 Trolle-Ljungby distrikt – ett distrikt i Kristianstads kommun och Skåne län

Se även 

 Trolle-Ljungby skola